Peller ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Peller, deutscher Fußballspieler

 Konstantin Peller (1887–1969), österreichischer Architekt
 Lili Roubiczek-Peller (1898–1966), US-amerikanische Pädagogin und Psychoanalytikerin
 Martin Peller von Schoppershof (1559–1629), Nürnberger Großkaufmann
 Sigismund Peller (1890–1985), austroamerikanischer Sozialmediziner
Familie:
 Peller von Schoppershof, Nürnberger Patrizierfamilie